Boreogomphodon — вимерлий рід траверсодонтидових цинодонтів пізнього тріасу на сході США. Скам'янілості були знайдені у формації Турецької гілки у Вірджинії.

Опис та історія 
Boreogomphodon jeffersoni був названий у 1990 році. Його зуби та черепні кістки є найпоширенішими скам'янілостями чотириногих у формації Turkey Branch. Boreogomphhodon відрізнявся від інших траверсодонтид, таких як африканський луангва та південноамериканський траверсодон, на основі щічних зубів. Траверсодонтид Arctotraversodon з Вулфвільської формації в Новій Шотландії подібний до Boreogomphhodon тим, що він має три горбки на нижніх щічних зубах, але його щічні зуби значно ширші, ніж довжина, порівняно з Boreogomphhodon.

Зразки бореогомфодонів, ймовірно, представляють молодих особин через їх невеликий розмір. Рило коротке, тоді як більші, імовірно зрілі траверсодонти мають довші морди. Екземпляри бореогомфодону мають лише чотири-п'ять щічних зубів. Траверсодонтиди набувають більше цих зубів у міру росту, що свідчить про те, що особини Boreogomphhodon не були повністю зрілими. Бореогомфодон також має деякі секторні, або ріжучі щічні зуби, яких немає у більшості великих траверсодонтидів.

Бореогомфодон має кілька примітивних особливостей, включаючи поглиблення у верхній щелепі. Ця ямка забезпечує простір для нижнього ікла, коли щелепа закрита. Над верхнім іклом у верхній частині морди є невелике поглиблення верхньої щелепи. Кінчик морди вкритий ямками неправильної форми, що є унікальною особливістю бореогомфодону. Кожне верхнє ікло має великий центральний бугор і задній пояс.

Класифікація 
Бореогомфодон тісно пов'язаний з Arctotraversodon і Nanogomphodon. Три північноамериканські траверсодонтиди утворюють певною мірою базальну кладу в межах Traversodontidae. Нижче наведено кладограму, модифіковану за Sues and Hopson (2010), яка показує філогенетичні зв'язки Boreogomphhodon:

Примітки 

Роди хордових
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 1990